Орланд има више значења:
 Орланд (Калифорнија)
 Орланд (Индијана)